Борис Иванович Балашов (род. 4 апреля 1941) — первый секретарь Московского областного комитета партии с декабря 1990 до августа 1991 годов.

Биография 
Родился  4 марта 1941 года в селе Александровка Моршанского района  Тамбовской области.

В 1960 г. окончил Тамбовское  суворовское военное училище, через год вступил в партию. После окончания в 1966 году Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана, работает инженером-конструктором, затем старшим мастером участка. В 1968 году избран секретарем парткома Томилинского 
завода полупроводниковых приборов в г. Люберцы Московской  области.

В 1971 году становится сначала вторым, а в 1974 году первым секретарем Люберецкого горкома КПСС. В 1978 году переведен на работу заведующим отделом Московского обкома партии, в 1982 году заканчивает АОН при  ЦК КПСС. В 1986 году избран секретарем Московского обкома, а после ухода на пенсию в декабре 1990 года В.К. Месяца избран первым секретарем Московского обкома партии.

После прекращения деятельности КП РСФСР переходит на работу в Администрацию Московской области, где занимался вопросами создания свободной экономической зоны «Шерезон». Затем работает заместителем генерального директора АО «Мособлавтотрансз» (1992-1995), позднее работал заместителем главы администрации Московской области и министром правительства Московской обл. по промышленности и материальным ресурсам.

Примечания

Источники 
 Журнал "Известия ЦК КПСС" № 1 за 1991 г., стр. 92
 «Великая Россия. Имена» - БАЛАШОВ Борис Иванович

Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Первые секретари Московского обкома КПСС
Первые секретари Люберецкого горкома КПСС
Вторые секретари Люберецкого горкома КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС